То̀дор Ча̀ловски () е есеист, литературен критик, поет и преводач от Република Македония.

Биография 
Роден е в 1945 година в Гостивар, тогава във Федеративна Югославия. Произхожда от голям галички род. Учи в основно училище в Галичник, гимназия в Скопие и Гостивар, а по-късно завършва Филологическия факултет на Скопския университет. Работи като журналист във вестниците „Студентски збор“, „Вечер“ и „Нова Македония“, в Радио Скопие, като редактор в Културна редакция и в Сектор за култура, литература и изкуство. Заместник-отговорен редактор Радио 2000, редактор-коментатор в Македонското радио. Учества в редакциите на списанията „Белези“ и „Разгледи“ и е главен редактор на ревютата на ДПМ „Стожер“. Бил е секретар и председател на Дружеството на писателите на Македония. Основател е на Книжовната колония в Галичник. Член е на Македонския ПЕН център.

Творчество 
 Ноќ во која те нема (поезия, 1969)
 Ноќен часослов (поезия, 1971)
 Сердарски болести (поезия, 1975)
 Ѕвезда во човека (поезия, 1981)
 Јадро (поезия, 1984)
 Праг (поезия, 1988)
 Маѓосна меѓа (поезия, 1989)
 Прониз (поезия, 1994)
 Дарови (поезия, 1994)
 Галица (поезия, 1996)
 Будна куќа (поезия, 1998)
 Песни (1998)
 Критички видувања (есета и критики, 1998)
 Глас крепител (поезия, 2000)

Носител е на наградите „Братя Миладиновци“, „Млад борец“, „Студентски збор“, „Младост“ (Белград), БИД „Мисирков“, „Григор Прличев“ (за превод) и награда за най-добра критика на годината в Македония.

Родословие

Бележки 

Северномакедонски поети
Северномакедонски преводачи
Северномакедонски литературни критици
Северномакедонски есеисти
Членове на Дружеството на писателите на Македония
Възпитаници на Скопския университет
Родени в Гостивар
По произход от Галичник
Починали в Скопие
Тодор